Баньё́ () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Коломбе-ле-Бель.

География 
							
Баньё расположен в 27 км к юго-западу от Нанси и в 12 км к югу от Туля. Соседние коммуны: Крезий на север, Оше и Тюйе-о-Грозей на северо-востоке, Аллен на юго-востоке, Коломбе-ле-Бель на юге, Баризе-о-Плен и Баризе-ла-Кот на юго-западе, Бюллиньи на северо-западе.

История 
 Известен со средних веков под различными названиями: Banniolum, Banviolum, Baniacum; de Bagnuelzt, Baigneul, Baigneux, Bagne.
 Название коммуны имеет романские корни и связано с существовавшими здесь банями, питавшимися от местных термальных источников.
 Здесь проходила древнеримский тракт, соединявший Лангр и Туль.
 На территории коммуны были обнаружены многочисленные предметы быта галло-романского периода, включая древнеримские монеты.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 155 человек.

Достопримечательности 
 Примитивная церковь XII века, сожжённая шведами в 1632 году. В настоящее время осталась лишь башня.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 						

Коммуны департамента Мёрт и Мозель